Анвар Путра Баю ();  (р. 14 июня 1960 г., Медан, Северная Суматра) – поэт и деятель культуры Индонезии.

Краткая биография 
В связи с переездом семьи учился в средних школах в Джакарте, Медане и Палембанге. Его желание учиться в Институте искусств Джакарты не было реализовано из-за нехватки средств. Сменил много профессий, включая строительного рабочего. В конце концов остановился на журналистике. Был редактором отдела культуры таблоида «Медиа Гуру» (1989-1991), главным редактором журнала «Динамика» (1990), редактором журнала «Вето» (2001), членом редколлегии журнала «АТЛ» (1999), главным редактором журнала «ЛБХ» в Палембанге (2005). В 2009-2010 преподавал журналистику в университете «Бина Дарма» (Палембанг). Является основателем ряда творческих организаций: «Культурный форум реки Муси» (1990), «Форум изучения культуры» (1991-1995), Книжный фонд Индонезии (2000) и др. В 1999 г. возглавлял независимую комиссию наблюдателей за выборами 1999 г. на Южной Суматре .

Творчество 
Первое произведение опубликовал в 1978 г. в газете «Васпада» . Пишет рассказы, стихи, пьесы, эссе, которые публикуются в индонезийских газетах и журналах, а также коллективных сборниках (более 20) и авторских антологиях: «Заметки для пилигримов» (1994), «Его высочество Раджа» (1997), «В конце» (2007), «Обряд ножа» (2014). Принимает участие в поэтических фестивалях в стране и за рубежом. В стихах поднимает проблемы современного ему общества и взаимоотношений между людьми .

Наряду с этим является театральным активистом: ставит пьесы и играет в них. В 1980 г. совместно с Вахидом Ханторо основал в Палембанге театральную студию “SAS”, а в 1984 г. – студию «Potlot» (Карандаш). Среди осуществленных им постановок «Мнимый больной» Мольера (1983), «Джака Таруб» Ахудиата (1988), «Лисисастра» Аристофана (1990, 1993), а также пьесы собственного сочинения: «Вонг-Вонг» (Wong-Wong), «Статуя в парке» (Patung di Taman), «Свет в пустом пространстве» (Cahaya dan Ruang Kosong), «Мимикрия» (Mimikri), «Стул» (Kursi).

Награды 
 Премия за лучшую пьесу («Вонг-Вонг») на Театральном фестивале Южной Суматры (1987)
 Литературная премия губернатора Южной Суматры (2002) .
 Премия Литературного сообщества Индонезии (2013)
 Премия «Махраджан» (Сабах, Малайзия, 2016)

Основные публикации 
 Catatan Bagi Orang-Orang Berzirah. Palembang: Yayasan Izma, 1994 (стихи).
 Sang Paduka Raja. Palembang: Yayasan Orde, 1997 (рассказы).
 Pada Akhirnya. Palembang: Yayasan Orde, 1999 (стихи).
 Berdayung. Palembang: Unanti Press, 2001 (публицистика).
 Potret Pemimpin yang Merakyat. Palembang: Yayasan Pustaka, 2003 (публицистика).
 Pada Akhirnya.Yogyakarta: Hilayat Publishing, 2007 (стихи).
 Ritus Pisau. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 (cтихи).

Семья 
 Отец Бахауддин (Bahauddin)
 Мать Сити Амна (Siti Amnah)

Переводы стихoв поэта на русский язык 
 Мы пытаемся поменяться местами (Aku dan Kau Mencoba Menukar Tempat); Воспоминание (Kenangan); Алтарь поклонения (Meja Persembahan) .

Ссылки 
 Bincang Tokoh Bersama Anwar Putra Bayu

Примечания 

Писатели Индонезии
Драматурги Индонезии
Театр Индонезии
Режиссёры Индонезии
Журналисты Индонезии
Индонезийские поэты
Театральные деятели Индонезии